Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Poljskoj.

Povijest
Poljska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo tek u srednjem vijeku.

Galerija

Izvori